Надежда Владимировна Клевцова (до замужества — Клишина) (род. 4 февраля 1960 года, Барнаул) — советская легкоатлетка и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России (2013).

Биография 
Надежда Владимировна Клишина родилась 4 февраля 1960 года в Барнауле. В 1976 году начала заниматься лёгкой атлетикой у тренера Юрия Петровича Захарова. Прыгала в длину, была призером первенства СССР среди юниоров в беге, стала мастером спорта. В 1982 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт. В 27 лет завершила спортивную карьеру, и полностью переключилась на тренерскую работу.

В 1985 году начала работать в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 2 г. Барнаула, была сначала тренером, а затем — старшим тренером. Также преподаёт в АУОР.

Замужем за Сергеем Клевцовым, который, также как и она, работает тренером.

Клевцова была первым тренером чемпиона мира и Европы Сергея Шубенкова. Также среди воспитанников Надежды Владимировны:
 Полина Миллер — чемпионка России 2018 года, рекордсменка России среди девушек до 18 лет на дистанциях 200 и 400м,
 Ильдар Надыров — чемпион России среди молодёжи 2015,
 Артур Элизбарян — бронзовый призёр чемпионата России среди молодёжи 2014,
 Инна Такишина — бронзовый призёр чемпионата России среди юношей 2011.

Награды 
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2012).
 Почётное звание «Заслуженный тренер России» (2013).
 «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
 «Отличник физической культуры и спорта».
 «Лучший детский тренер Алтайского края» (2006, 2016).

Примечания

Ссылки 
 Страница Н. В. Клевцовой на сайте Одноклассники

Тренеры России по лёгкой атлетике